Стенли Лейн-Пул (; 18 декабря 1854 года — 29 декабря 1931 года) — британский - (арабистика и османистика),  и .

Биография 
В 1874—1892 годах сотрудник Британского музея.

В 1897—1904 годах профессор арабских исследований Дублинского университета.

В 1900 году награждён медалью Королевского нумизматического общества.

Его брат  (1857—1939) был историком.

Научное наследие 
Один из важнейших трудов Лейн-Пула — «Мусульманские династии» — был опубликован в 1894 году. В 1899 году в свет вышел перевод этой книги на русский язык В. В. Бартольда с многочисленными исправлениями и дополнениями переводчика. В России книга была переиздана в 2004 году издательской фирмой «Восточная литература» РАН.

Труды 
 The Life of Edward William Lane (1877)
 The People of Turky (1878)
 Lane’s Selection From the Kuran (1879)
 Egypt (1881)
 Le Kuran, sa poesie et ses Lois (1882)
 Studies in a Mosque (1883)
 Social Life in Egypt: A Description of the Country & Its People (1884)
 The Life of the late General F. R. Chesney (editor) (1885)
 The Story of the Moors in Spain (1886)
 Turkey (1888)
 The Barbary Corsairs (1890)
 Sir Richard Church (1890)
 The Life of Lord Stratford de Redcliffe (1890)
 The Speeches and Table-Talk of the Prophet Mohammad (1893)
 Life of Harry Parkes (with F. V. Dickins; 1894)
 The Mohammedan Dynasties: Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions (1894; русский перевод — 1899)
 Saladin: All-Powerful Sultan and the Uniter of Islam (1898)
 Babar (1899)
 History of Egypt in the Middle Ages (1901)
 Medieval India under Mohammedan Rule, AD 712—1764 (1903)
 Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem (1903)
 The Story of Cairo (1906)
На русском

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 301.

Примечания

Ссылки 
 Некоторые работы Лейн-Пула на английском языке. Проект «Гутенберг»

Арабисты Великобритании
Османисты
Исследователи Азии
Преподаватели Дублинского университета
Авторы энциклопедий и словарей